Ла-Каньяда-де-Верик ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Теруэль, в составе автономного сообщества Арагон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бахо-Арагон. Занимает площадь 10.99 км². Население — 111 человек (на 2010 год). Расстояние — 162 км до административного центра провинции.

Население

Примечания

Муниципалитеты Теруэля